Nida kan syfta på:

 Nida (djur), ett släkte skalbaggar
 National Institute of Dramatic Art, lärosäte i Sydney, Australien

Geografi

Litauen 

 Nida, ort,

Polen 

 Ruciane-Nida (kommunhuvudort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat piski, 
 Nida (vattendrag i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), 
 Nida (vattendrag i Polen, Święty Krzyż vojvodskap, lat 50,30, long 20,85), 
 Nida (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki), 
 Nida (vattendrag i Polen, lat 52,26, long 19,88), 
 Gnida, vattendrag, Łódź vojvodskap, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar